Кубок КОНМЕБОЛ 1996 — 5-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 10 сентября по 4 декабря 1996 года. Трофей завоевал аргентинский клуб «Ланус».

Первый раунд 

Матчи были сыграны с 10 сентября по 2 октября.

|}

Четвертьфиналы 

Матчи были сыграны с 7 по 24 октября.

|}

Полуфиналы 

Матчи были сыграны с 29 октября по 13 ноября.

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
Кубок КОНМЕБОЛ 1996 на сайте RSSSF

1996
1996 год в футболе